Николай Дорофеев:
 Дорофеев, Николай Васильевич (1896—1959) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Дорофеев, Николай Константинович (1918—2000) — советский авиационный инженер, генерал-майор авиации, лауреат Государственной премии СССР.
 Дорофеев, Николай Михайлович (род. 1950) — советский футболист.